Геймовер:

Game over (англ. game over — «Игра окончена») — стандартное обозначение проигрыша в компьютерных и приставочных видеоиграх, иногда записывамая по-русски в сленговом варианте «геймовер».
Зайцев, Антон Гидионович (род. 1969), творческий псевдоним «Гамовер» (Game Over, ) — российский телеведущий, журналист, обозреватель компьютерных игр.

См. также 

 Game Over (значения)
 Игра окончена (фильм)
 Конец игры